USS Herndon ist ein Schiffsname der United States Navy:

 USS Herndon (DD-198), Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst 1920 und als HMS Churchill (I45) an die Royal Navy abgegeben
 USS Herndon (DD-198), Zerstörer der Gleaves-Klasse, in Dienst 1942, außer Dienst 1946

siehe auch
 USS Raymon W. Herndon, schnelles Frachtschiff